Pavel III. Antonín kníže Esterházy z Galanty (maďarsky Herceg galántai Esterházy Pál III Antal, německy Paul III. Anton, Fürst Esterházy de Galantha, 10. května 1786, Vídeň – 21. května 1866, Řezno) byl uherský šlechtic, politik a diplomat, působící ve službách rakouských Habsburků.

Život 

Pavel III. Antonín se narodil ve Vídni 10. května 1786 jako syn knížete Mikuláše II. Esterházyho a jeho manželky, lichtenštejnské princezny Marie Josefy Ermenegildy, byl tedy vnukem panujícího knížete Františka Josefa I. z Lichtenštejna.

Svou kariéru zahájil u rakouského dvora. Jako císařský pokladník dokázal utkat zásadní pouta s nejvýznamnějšími osobnostmi své doby. Mezi nimi navázal výborné vztahy s knížetem Klemensem Václavem z Metternichu a s ministerským předsedou knížetem Felixem ze Schwarzenbergu. Coby císařský velvyslanec v Nizozemsku a poté ve Velké Británii získal značné zkušenosti v oblasti mezinárodní diplomacie.

V roce 1833, po smrti svého otce Mikuláše II., jej vystřídal v čele rodiny Esterházyů.

Svým maďarským krajanů přislíbil, že se stane císařským vyslancem v Uhrách a podpoří získání nezávislosti na Vídni, avšak až do roku 1842 zůstával ve funkci velvyslance v Londýně.

Po návratu do Vídně se skutečně stal ministrem pro uherské záležitosti a byl propagátorem národní věci, nicméně protihabsburské klima v zemi bylo stále silnější a nekontrolovatelné i pro Esterházyho. Když nepokoje v roce 1848 propukly také v Uhrách, stál kníže před velkým dilematem, zda pomoci Maďarům, nebo setrvat na straně císaře.

Rozhodl se zůstat loajální a nadnárodní myšlence, a jako mnozí jeho předchůdci zachovat věrnost panovníkovi. Následně byl uvolněn z funkce uherského ministra a v dalších letech byl nucen žít mimo Maďarsko.

Ani rakousko-uherské vyrovnání z roku 1867 nepřineslo kýžený efekt a Pavel III. Antonín zůstal i nadále ve Vídni.

Krátce před jeho smrtí se finanční situace rodiny stala velmi vážnou, protože on sám nebyl schopen splácet dluhy, které zanechali jeho předchůdci. Do situace se vložil císař František Josef a v roce 1865 převzal všechny majetky Esterházyů až do roku 1898, kdy se rodině podařilo splatit dluh u státu.

Kníže Pavel III. Antonín Esterházy z Galanty zemřel 21. května 1866 v bavorském Řezně. Po jeho smrti jej vystřídal syn Mikuláš III. Antonín.

Manželství a děti 
Pavel III. Antonín, byl ženatý s princeznou Marií Terezií z Thurn-Taxisu, s níž měl tři děti:
 1. Marie Terezie (27. května 1813, Řezno – 14. května 1894, Veselí nad Moravou), provdaná za hraběte Bedřicha Karla Chorinského z Ledské;
 2. Terezie Rosa (12. července 1815, Vídeň – 28. února 1894 tamtéž), provdaná za hraběte Karla z Cavriani;
 3. Mikuláš III. Antonín, 9. kníže Esterházy z Galanty (25. června 1817, Řezno – 28. ledna 1894, Vídeň), ženatý s Lady Sarah Fredericou Child-Villiers (1822–1853), dcerou 5. hraběte z Jersey)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Esterházyové
Rytíři Řádu zlatého rouna
Diplomaté Rakouska
Maďaři podle činnosti
Úmrtí 21. května
Úmrtí v roce 1866
Úmrtí v Řezně
Narození ve Vídni
Narození v roce 1786
Narození 10. května
Muži